Літр (одиниця вимірювання об'єму)
Літр (вигадана особа)